Phidiana elegans är en snäckart som först beskrevs av Joshua Alder och Hancock 1845.  Phidiana elegans ingår i släktet Phidiana och familjen Facelinidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nakensnäckor
elegans